Nositelé jména Karel Teodor Bavorský:

 Karel Teodor Falcký (Karel Teodor Wittelsbach, 1724–1799) – bavorský kurfiřt v letech 1777–1799
 Karel Teodor Maxmilián Bavorský (1795–1875) – bavorský princ a polní maršál
 Karel Teodor Bavorský (1839) († 1909) – bavorský vévoda (Herzog in Bayern)